Головино — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 17 км на западо-северо-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Симиничинского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Головино 
 
 Об Артинском городском округе 

Населённые пункты Артинского городского округа